{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60201) - || 1999 VD58 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60202) - || 1999 VU58 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60203) - || 1999 VK59 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60204) - || 1999 VO63 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60205) - || 1999 VS64 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60206) - || 1999 VZ68 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60207) - || 1999 VA69 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60208) - || 1999 VQ72 ||15 november 1999 || P. Pravec
|-
| (60209) - || 1999 VR75 ||5 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60210) - || 1999 VN76 ||5 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60211) - || 1999 VX77 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (60212) - || 1999 VB79 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60213) - || 1999 VE79 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60214) - || 1999 VO81 ||5 november 1999 || LINEAR
|-
| (60215) - || 1999 VQ81 ||5 november 1999 || LINEAR
|-
| (60216) - || 1999 VG82 ||5 november 1999 || LINEAR
|-
| (60217) - || 1999 VC89 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60218) - || 1999 VP92 ||9 november 1999 || LINEAR
|-
| (60219) - || 1999 VY93 ||9 november 1999 || LINEAR
|-
| (60220) - || 1999 VA95 ||9 november 1999 || LINEAR
|-
| (60221) - || 1999 VY96 ||9 november 1999 || LINEAR
|-
| (60222) - || 1999 VB115 ||9 november 1999 || CSS
|-
| (60223) - || 1999 VD118 ||9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60224) - || 1999 VE118 ||9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60225) - || 1999 VK122 ||4 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60226) - || 1999 VF126 ||9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60227) - || 1999 VD133 ||10 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60228) - || 1999 VL145 ||9 november 1999 || LINEAR
|-
| (60229) - || 1999 VZ145 ||12 november 1999 || LINEAR
|-
| (60230) - || 1999 VD146 ||12 november 1999 || LINEAR
|-
| (60231) - || 1999 VK148 ||14 november 1999 || LINEAR
|-
| (60232) - || 1999 VL148 ||14 november 1999 || LINEAR
|-
| (60233) - || 1999 VZ153 ||13 november 1999 || CSS
|-
| (60234) - || 1999 VK157 ||14 november 1999 || LINEAR
|-
| (60235) - || 1999 VO163 ||14 november 1999 || LINEAR
|-
| (60236) - || 1999 VH165 ||14 november 1999 || LINEAR
|-
| (60237) - || 1999 VS167 ||14 november 1999 || LINEAR
|-
| (60238) - || 1999 VQ174 ||1 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60239) - || 1999 VE176 ||2 november 1999 || CSS
|-
| (60240) - || 1999 VO178 ||6 november 1999 || LINEAR
|-
| (60241) - || 1999 VJ180 ||6 november 1999 || LINEAR
|-
| (60242) - || 1999 VJ184 ||15 november 1999 || LINEAR
|-
| (60243) - || 1999 VM184 ||15 november 1999 || LINEAR
|-
| (60244) - || 1999 VN186 ||15 november 1999 || LINEAR
|-
| (60245) - || 1999 VA190 ||15 november 1999 || LINEAR
|-
| (60246) - || 1999 VP190 ||15 november 1999 || LINEAR
|-
| (60247) - || 1999 VW193 ||3 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60248) - || 1999 VW197 ||3 november 1999 || CSS
|-
| (60249) - || 1999 VC199 ||4 november 1999 || LONEOS
|-
| (60250) - || 1999 VO200 ||6 november 1999 || CSS
|-
| (60251) - || 1999 VO202 ||5 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60252) - || 1999 VP204 ||9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60253) - || 1999 VB225 ||5 november 1999 || LINEAR
|-
| (60254) - || 1999 VO226 ||13 november 1999 || CSS
|-
| (60255) - || 1999 WO4 ||28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (60256) - || 1999 WB20 ||16 november 1999 || CSS
|-
| (60257) - || 1999 WB25 ||28 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60258) - || 1999 XL4 ||4 december 1999 || CSS
|-
| (60259) - || 1999 XY5 ||4 december 1999 || CSS
|-
| (60260) - || 1999 XO6 ||4 december 1999 || CSS
|-
| (60261) - || 1999 XC14 ||5 december 1999 || LINEAR
|-
| (60262) - || 1999 XB18 ||3 december 1999 || LINEAR
|-
| (60263) - || 1999 XB20 ||5 december 1999 || LINEAR
|-
| (60264) - || 1999 XX21 ||5 december 1999 || LINEAR
|-
| (60265) - || 1999 XY22 ||6 december 1999 || LINEAR
|-
| (60266) - || 1999 XB25 ||6 december 1999 || LINEAR
|-
| (60267) - || 1999 XF27 ||6 december 1999 || LINEAR
|-
| (60268) - || 1999 XU38 ||6 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (60269) - || 1999 XN46 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60270) - || 1999 XJ54 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60271) - || 1999 XN56 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60272) - || 1999 XT64 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60273) - || 1999 XM70 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60274) - || 1999 XJ82 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60275) - || 1999 XH85 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60276) - || 1999 XL85 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60277) - || 1999 XH89 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60278) - || 1999 XE91 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60279) - || 1999 XQ92 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60280) - || 1999 XZ94 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60281) - || 1999 XF95 ||7 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (60282) - || 1999 XK96 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60283) - || 1999 XB101 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60284) - || 1999 XY102 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60285) - || 1999 XR106 ||4 december 1999 || CSS
|-
| (60286) - || 1999 XG107 ||4 december 1999 || CSS
|-
| (60287) - || 1999 XV111 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60288) - || 1999 XW114 ||11 december 1999 || LINEAR
|-
| (60289) - || 1999 XS125 ||7 december 1999 || CSS
|-
| (60290) - || 1999 XJ127 ||9 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (60291) - || 1999 XV140 ||2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60292) - || 1999 XO143 ||14 december 1999 || LINEAR
|-
| (60293) - || 1999 XZ148 ||8 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60294) - || 1999 XZ152 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60295) - || 1999 XL154 ||8 december 1999 || LINEAR
|-
| (60296) - || 1999 XF156 ||8 december 1999 || LINEAR
|-
| (60297) - || 1999 XD157 ||8 december 1999 || LINEAR
|-
| (60298) - || 1999 XF168 ||10 december 1999 || LINEAR
|-
| (60299) - || 1999 XX174 ||10 december 1999 || LINEAR
|-
| (60300) - || 1999 XV176 ||10 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten